La Estación kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Colima (ort i Costa Rica), San José,

Mexiko 

 La Estación, Hidalgo, Ixmiquilpan, 
 La Estación, Guerrero, Coyuca de Benítez, 
 La Estación, Imuris, 
 La Estación, Querétaro Arteaga, Peñamiller, 
 La Estación, Chiapas, Las Margaritas, 
 La Estación, Pitiquito, 
 La Estación, Michoacán de Ocampo, Jiménez, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar